Лос Позос, Танке Санта Роса има више значења:

 Лос Позос, Танке Санта Роса (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Позос, Танке Санта Роса (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику